Slumstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Slumstrup (Kollund Sogn) – en bebyggelse i Kollund Sogn, Herning Kommune
 Slumstrup (Sædding Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sædding Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune